L'Open de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Li Na remporte le simple dames pour la  consécutive. En finale, elle bat Peng Shuai, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monica Niculescu et Klára Zakopalová. Elles décrochent ainsi chacune leur  en double sur le circuit WTA, et leur .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Shenzhen
Tennis en Chine en 2013
Tennis en Chine en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014